Mazzarino puede aludir o hacer referencia a varios artículos de Wikipedia:

Patronímicos (antropónimos) 
 Michele Mazzarino (1605-1648), cardenal italiano y hombre de estado al servicio de Francia.
 Nicolás Mazzarino (1975-), jugador de baloncesto uruguayo.
 Santo Mazzarino (1916-1987)), historiador italiano, principalmente especializado en la historia de la Roma antigua.

Toponimia 
 Mazzarino, municipio siciliano en Italia.